La segona fou el Gran Premi d'Espanya -disputat el 24 d'abril a Tarragona- que tornava als Països Catalans després d'un parèntesi de tres anys.

Aquella temporada, Adam Raga encetava una etapa ininterrompuda de títols mundials guanyats per pilots i marques catalans, continuada per Toni Bou a partir de la .

Classificació final

Referències 

 
 

Edicions del Campionat del Món de trial
Competicions motociclistes del 2005